Чийгоз Ахтем Зейтуллайович (1964) — український кримськотатарський політик, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.
 Чийгоз Рустем Зейтуллайович (1963–2010) — український кримськотатарський політик, заступник міністра економіки Криму, заступник голови Бахчисарайської РДА.

Кримськотатарські прізвища